Blaue Periode bezeichnet:
 eine Phase des Franquismus, siehe Franquismus #Die „Blaue Periode“
 eine Stilphase des Malers Pablo Picasso